Мировая серия 2004 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2004 года. Победителем стала команда «Бостон Ред Сокс», обыгравшая «Сент-Луис Кардиналс» со счётом 4-0. Этой победой «Бостон Ред Сокс» смогли снять Проклятие Бамбино.

Матчи 
1-10 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 23 октября 2004 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #2 
 Дата: 24 октября 2004 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #3 
 Дата: 26 октября 2004 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #4 
 Дата: 27 октября 2004 года
 Стадион: Busch Stadium II

См. также 
 Мировая серия
 2004 год в бейсболе
 Финальная серия Американской лиги 2004
 Финальная серия Национальной лиги 2004
 Проклятие Бамбино

Ссылки 
 Мировая серия 2004 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 2004 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2004
Спортивные соревнования в Бостоне
Спортивные соревнования в Сент-Луисе